Хо́кан Лооб (; ) — шведский хоккеист, нападающий. Один из лидеров сборной Швеции в 80-е годы XX века. Член «Тройного золотого клуба»: олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Швеции и обладатель Кубка Стэнли в составе команды «Калгари Флэймз».

Карьера 
Начинал карьеру в клубах низших лиг Швеции. С 1979 года играл за «Ферьестад» из Карлстада, в составе которого стал чемпионом Швеции, а также установил рекорды шведской элитной серии по голам и очкам (по системе гол+пас), набранным за сезон (42 гола и 76 очков в сезоне 1982/83) — эти рекорды не побиты и по сей день.

В 1983 году уехал в НХЛ, подписав контракт с «Калгари Флэймз». В сезоне 1987/88 стал первым шведским игроком, забившим 50 шайб за сезон, а в сезоне 1988/89 вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

В 1989 году вернулся в «Ферьестад», в котором провёл ещё семь лет, прежде чем завершил карьеру игрока. В составе сборной Швеции участвовал в четырёх чемпионатах мира (дважды став чемпионом), на Кубке Канады 1984 года, а в 1994 году стал первым членом «Тройного золотого клуба» (вместе с Матсом Нэслундом и Томасом Юнссоном) после того, как сборная Швеции завоевала золото на Олимпиаде в Лиллехаммере.

В 1996 году, завершив карьеру игрока, Лооб занял пост спортивного директора «Ферьестада», а с 2008 года является президентом клуба.

Номер 5, под которым Лооб играл за «Ферьестад», выведен клубом из обращения. С 2005 года приз лучшему снайперу шведского чемпионата носит имя Хокана Лооба.

Награды и достижения 
 Чемпион Олимпийских игр (1994)
 Чемпион мира (1987 и 1991)
 Серебряный призёр чемпионата мира (1990)
 Финалист Кубка Канады (1984)
 Обладатель Кубка Стэнли (1989)
 Включён в первую символическую сборную звёзд НХЛ (1988)
 Включён в символическую сборную новичков НХЛ (1984)
 Викинг Эворд (лучший шведский игрок в НХЛ) (1988)
 Чемпион Швеции (1981)
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (1983, 1990, 1991)
 Лучший игрок чемпионата Швеции (приз «Золотая шайба») (1983)
 Самый ценный игрок шведской элитной серии (приз «Золотой шлем») (1991, 1992)
 Лучший бомбардир и снайпер шведской элитной серии (1983, 1991, 1992, 1993)
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира (1979, 1980)
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров (1978)
 Член зала славы ИИХФ (с 1998 г.)
 Член зала славы шведского хоккея (с 2012 г.)

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Хокан Лооб — биография на сайте Legends of Hockey
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Члены Зала славы ИИХФ
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»